Lubuk Benteng (Bathin III), een plaats in Indonesië
Lubuk Benteng (Tebo Ulu), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing